Гео́ргиос (Джордж) Ги́нис (, ) — греко-американский электротехник, начальник технического отдела компании Sail Internet (Фостер-Сити (англ.), Калифорния, США). Член Института инженеров электротехники и электроники (2013).

h-индекс = 31, процитирован > 4 510 раз.

Биография

Образование 

 Афинский национальный технический университет (диплом в области компьютерной инженерии и электротехники, 1997)
 Стэнфордский университет (магистр электротехники, 1998; доктор философии в области электротехники, 2002). 

Стажировался в компаниях CopperCom (1998) и SBC Technology Resources (2000).

Карьера 

2002—2005: системный инженер в бесфабричной полупроводниковой компании Ikanos Communications (2002) и компании Texas Instruments (2002—2005).

2005—2015: сотрудник компании ASSIA (англ.).

2015—: начальник технического отдела компании Sail Internet.

2017: адъюнкт-профессор департамента электротехники Университета Санта-Клары.

Автор научных статей.

Имеет патенты.

Владеет греческим языком.

Примечания 

Инженеры США
Электротехники США
Выпускники Афинского политехнического университета
Выпускники Стэнфордского университета
Иммигрировавшие в США из Греции
Действительные члены IEEE